Kalai – comune del Bangladesh
 Kalai – municipio dell'Angola
Kalai S.r.l – azienda italiana, specializzata in televendite